La Farga Tub, fabricant de tubs de coure, filial de La Farga Group
 Luyten Five-Tenths catalogue, catàleg d'estrelles
 Teoria del camp dels lligands (del seu nom en anglès Ligand Field Theory), teoria que descriu els complexos de coordinació en química